Báthory puede referirse a:

 Báthory (Casa de) familia aristrocrática húngara de gran influencia tardomedieval en Europa Central. 

 Báthory, un grupo de música sueco pionero del black metal y el viking metal. Su nombre proviene de La condesa sangrienta Isabel Báthory, un miembro del linaje mencionado.